Dammarie ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Dammarie, Gemeinde im Département Eure-et-Loir

mit Namenszusatz:
 Dammarie-en-Puisaye, Gemeinde im Département Loiret
 Dammarie-les-Lys, Gemeinde im Département Seine-et-Marne
 Dammarie-sur-Loing, Gemeinde im Département Loiret
 Dammarie-sur-Saulx, Gemeinde im Département Meuse

Siehe auch:
 Dame-Marie